Fabryka Samochodów Osobowych – casa automobilistica polacca
 Famiglia Spirituale L'Opera – istituto di vita consacrata
 Federal'naja služba ochrany – agenzia di spionaggio russa
 Flag Service Organization – quartier generale di Scientology